Nascente pode referir-se a:

Ciências da terra
O Leste, onde nasce o Sol
Nascente (hidrografia), de onde a água subterrânea brota à superfície

Literatura
A Nascente, livro de Ayn Rand

Pessoas
Antenor Nascentes, estudioso brasileiro.

Desambiguação